Quedenfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Quedenfeldt (1868–1959), deutsche Porträtmalerin
 Erwin Quedenfeldt (1869–1948), deutscher Fotochemiker, Fotograf und Erfinder
 Harald Quedenfeldt (1905–1944), deutscher Maler, Bühnenbildner und Theatermann im Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Quedenfeld